Torbjörn Nilsson och liknande namn kan syfta på
Torbjörn Nilsson (född 1954), svensk fotbollstränare och före detta fotbollsspelare
Torbjörn Nilsson (historiker) (född 1954), svensk historiker
Torbjörn Nilsson (musiker) (född 1955), svensk cellist, tonsättare och dirigent
Torbjörn Nilsson (journalist) (född 1980), svensk journalist
Torbjörn Nilsson (miljöpartist) (född 1965), svensk politiker, ledamot i partistyrelsen för Miljöpartiet de gröna